Велимир Сомболац (; 27 февраля 1939, Баня-Лука — 22 мая 2016, Градишка) — югославский футболист, играл на позиции защитника. Олимпийский чемпион 1960 года. Четырёхкратный чемпион Югославии в составе клуба «Партизан». По завершении карьеры игрока — футбольный тренер и функционер.

Карьера

Клубная 
Следуя по стопам своего старшего брата Петра, начал играть в клубе родного города «Борац» (Баня-Лука), где он, вместе со своей командой, неожиданно занял третье место в югославском чемпионате молодёжного первенства. После этого успеха главный тренер молодёжной команды Ацо Мастала получил предложение возглавить основную команду «Барац», после перехода в которую он подтянул в основной состав и нескольких своих бывших подопечных, среди которых был и Велимир. Успешное выступление в небольшом, по югославским меркам, клубе на фоне вызова в юношескую сборную Югославии, привлекли внимание к молодому футболисту со стороны многократного чемпиона Югославии клуба «Партизан» в который Велимир перешёл в 1959 году.

В «Партизане» молодой футболист выходил на поле вместе с такими признанными мастерами как Милутин Шошкич, Фахрудин Юсуфи, Милан Галич и другими, в итоге проведя за белградцев 6 сезонов и отыграв в общей сложности 260 матчей он четыре раза становился чемпионом Югославии.

В 1965 году в возрасте 26-ти лет он перешёл в клуб «Олимпия» (Любляна) где провёл следующие 5 сезонов, выходя на поле вместе с таким мастером как Мишо Смайлович. Клуб из Словении стабильно занимал места в середине турнирной таблицы чемпионата Югославии, высшим достижением за эти пять сезонов стало восьмое место сезона 1965/66 годов.

В 1970 году уйдя из «Олимпии» в 31-летнем возрасте он провёл один сезон в составе клуба второй по значимости югославской лиги «Ориент», после чего вернулся в свой первый клуб «Борац» в котором в 1973 году и завершил игровую карьеру.

В сборной 
Во время выступления за клуб «Борац» в конце 1950-х привлекался к матчам молодёжной сборной Югославии в составе которой в итоге отыграл 10 матчей, после этого сыграл 5 матчей за национальную сборную «Б» (являвшуюся второй национальной сборной страны). В 1960 году был включен в состав Олимпийской национальной сборной на игры 1960 года в Риме, на Олимпиаде принял участие в двух матчах и завоевал звание Олимпийского чемпиона. Позже сыграл ещё 3 матча в составе национальной сборной.

Тренерская 
В 1973 году, сразу после завершения карьеры игрока, занялся тренерской деятельностью возглавив клуб региональной югославской лиги «FK Sloga Gornji Podgradc». В 1974 году вошёл в состав тренерского штаба клуба «Борац», в котором проработал 3 года. В 1976 году принимает приглашение возглавить клуб «Козара» из города Градишка в Республике Сербской, через три года уходит с должности главного тренера, и сосредотачивается на работе с молодёжным составом клуба.

После развала Югославии он переходит на работу в Федерацию футбола Республики Сербской, где выстраивает систему юношеских и молодёжных сборных республики.

Титулы

В клубе 
 «Партизан»
 Чемпион Югославии (4): 1960/61 1961/62, 1962/63, 1964/65

В сборной 
 Олимпийский чемпион Олимпиады 1960 года

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Футбольного союза Сербии
 Профиль на сайте worldfootball.net
 

Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Югославии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Игроки ФК «Борац» Баня-Лука
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК «Ориент»
Футбольные тренеры Югославии
Футбольные тренеры Боснии и Герцеговины
Тренеры ФК «Козара»